Niemcy:
 Ramsen – dzielnica gminy Rot an der Rot w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Ramsen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg

Szwajcaria:
 Ramsen – miejscowość

Inne:
 Ramsen – klasztor